Abreu puede referirse a:

 Abreu (Matanzas), municipio en la provincia de Matanzas, Cuba.
 Abreu (República Dominicana), distrito municipal del municipio Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana.